Raffaele  – nome proprio di persona maschile italiano
 Raffaele  – arcangelo della tradizione biblica

Persone 
 Federico Raffaele  – biologo italiano
 Giovanni Raffaele  – politico italiano
 Giovanni Raffaele  – generale bizantino
 Stefano Raffaele  – fumettista italiano
 Virginia Raffaele  – attrice, comica e imitatrice italiana